Клаусура 2015 () — вторая половина 81-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч за чемпионство

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us 
 Клаусура 2015 на rsssf.com 

2015
Парагвай
2015 год в Парагвае